A Star Is Born — альбом-саундтрек, записанный американской певицей Леди Гагой и актёром Брэдли Купером для фильма «Звезда родилась» 2018 года. Альбом был выпущен 5 октября того же года лейблом Interscope Records и возглавил чарты в Соединённых Штатах Америки, Великобритании и других странах.
A Star Is Born и его песни получили несколько престижных наград, включая Грэмми в категориях «Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представления», «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшая песня, написанная для визуального представления» за песню «Shallow».

Коммерческий успех 
A Star Is Born дебютировал на первом месте в американском альбомном хит-параде Billboard 200 с тиражом 231 000 эквивалентных единиц, включая 162 000 истинных продаж пластинки. Это лучший показатель для любого саундтрека за последние три года, а для Леди Гаги альбом стал пятым хитом-чарттоппером (в то время как для Брэдли Купера — первым успешным дебютом). Гага увеличила рекорд среди женщин по наибольшему числу альбомов на позиции № 1 в 2010-х годах, опередив Тейлор Свифт, у которой четыре пластинки, лидер среди мужчин — рэпер Дрейк с восемью пластинками. Кроме истинных альбомных продаж, A Star Is Born собрал 37 000 стрим-эквивалентных и 32 000 трек-эквивалентных единиц. Ранее Гага была на позиции № 1 в США с прошлыми своими альбомами Joanne (2016), Cheek to Cheek (совместно с Тони Беннеттом в 2014), ARTPOP (2013) и Born This Way (2011). Саундтрек также возглавил музыкальный чарт в Канаде с продажами 18 000 единиц, став третьим чарттоппером Гаги в этой стране после Born This Way (2011).

В Великобритании саундтрек A Star Is Born конкурировал за первое место с альбомом Trench группы Twenty One Pilots, и в последний момент опередил его. Согласно Алану Джонсу из журнала Music Week, саундтрек занял первое место в чарте Великобритании с продажами 31 816 (включая 6 178 стрим-эквивалентных единиц), став четвёртым чарттоппером певицы в этой стране после Artpop (2013), а также первым для Купера. Саундтрек сразу попал на первое место в Ирландии и Шотландии. Во Франции он дебютировал на седьмом месте чарта SNEP Albums Chart с тиражом 8 700 единиц, а в Австралии — на третьем месте в ARIA Albums Chart.

По состоянию на 2019 год, в мире было продано 7 млн эквивалентных альбомных единиц с учётом скачивания треков и стриминга.

Награды и номинации 
A Star Is Born получил семь номинаций на премию Грэмми-2019 и Грэмми-2020, включая четыре победы, — две в категориях «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и «Лучшая песня, написанная для визуального представления» за песню «Shallow», а спустя год в категории «Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком к фильму, телевидению или другому визуальному представления» и ещё в категории «Лучшая песня, написанная для визуального представления», на этот раз песню «I’ll Never Love Again (киноверсия)». Также была победа в категории За лучшую музыку к фильму британской академии кино и ТВ BAFTA на британской церемонии 2019 года.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации и продажи 

!scope="row"| В мире
|align="center"| —
| 6,000,000
|-

Хронология выпуска

См. также 
 A Star Is Born (1976)

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Саундтреки Interscope Records
Альбомы Леди Гаги
Саундтреки 2018 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart